Jankendorf ist ein deutscher Ortsname:
 Jankendorf, Ort im Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen, seit 1945: Jankowo (Rychliki) in der Gmina Rychliki, Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Jankendorf, Ort im Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Jankowo (Kętrzyn) in der Gmina Kętrzyn, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Jänkendorf
 Jonkendorf